ITGA7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 181 амінокислот, а молекулярна маса — 128 948.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, інтегринів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, пдтримання форми клітини, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Інтегрини